Nelson kan syfta på:

 Horatio Nelson (Lord Nelson) (1758–1805), brittisk sjömilitär
 Lord Nelson (fartyg) – svenskt k-märkt tidigare fiskefartyg
 Nelson (grepp) – grepp i brottning
 Nelson Muntz – karaktär i Simpsons
 Noshörningen Nelson – i Kolmårdens djurpark
 Nelson (efternamn) – ett efternamn, flera personer
 Nelson (förnamn) – ett namn, flera personer
Nelson (auktor) – flera auktorer

Geografi

Antarktis 

 Nelson Island, Antarktis, 
 Nelson (strömfåra), 
 Mount Nelson, Antarktis,

Australien 

 Nelson, Victoria, ort, 
 Nelson Bay, ort, New South Wales,

Kanada 

 Nelson, British Columbia, 
 Nelsonfloden (Nelson River), flod i Kanada
 Nelson Head

Nya Zeeland 

 Nelson (region)  region,  
 Nelson, Nya Zeeland  regionhuvudort, Nelson City,

Storbritannien 

 Nelson, Lancashire, ort i England, 
 Nelson, Wales,  ort i Wales,

USA 

 Nelson, Georgia, ort, Pickens County, 
 Nelson, Missouri, ort, Saline County, 
 Nelson, Illinois, ort, Lee County, 
 Nelson, Minnesota, ort, Douglas County, 
 Nelson, Nebraska, countyhuvudort, Nuckolls County, 
 Nelson, New Hampshire, ort, Cheshire County, 
 Nelson, Wisconsin, ort, Buffalo County, 
 Nelson, Arizona, ort, Pima County,

Se även
Mount Nelson – flera
Nelson Island – flera
Nelson Peak – flera
Nelson Range 
Nelson Rock 
Nelson Strait – flera
Nelson’s Bay 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar